L’Université Paris Nanterre (anciennement Paris-X) est une université française multidisciplinaire, spécialisée dans les sciences économiques, les sciences humaines et sociales, le droit, les lettres, la psychologie et les sciences politiques.

L'université est héritière de la faculté des lettres et sciences humaines fondée en 1964 et de la faculté de droit et des sciences économiques créée en 1966 afin de désengorger la Sorbonne. Elle est le théâtre d'événements qui ont marqué le monde universitaire à la fin des .

Son campus principal est situé à Nanterre en Île-de-France. L'université compte ,  du personnel administratif et technique et plus de  répartis dans  et .

Histoire

Fondation et premières années

Prémices et chantiers 
Le site de Nanterre est dédié dès 1958 à l'enseignement, car, cette année-là, une première vague d'étudiants parisiens s'installe dans les locaux vacants de l'Établissement central du matériel aéronautique (ECMA, ex-base aérienne 119-Nanterre), qui avait abrité une école de mécaniciens d'avions.

Les études de bâtiments pour la faculté de lettres débute en . Les premières pierres sont posées le  pour s'achever complètement en 1969. La faculté de droit ouvre en 1966, rattachée à celle du Panthéon.

Le  la faculté de lettres et de sciences humaines est ouverte, comme annexe de la Sorbonne, qu'elle désengorge. Elle devient l'un des plus gros centres d'enseignement parisiens.

Un immense couloir relie cinq bâtiments de la « barres des sciences sociales » (A à E) et dessert les amphithéâtres. Le C, au centre, avec sa cafétéria, est stratégique. Le bâtiment DD est ajouté, adossé à l’historique bâtiment D en 1992 et réalisé par Paul Chemetov. Dans le prolongement du bâtiment A, la Maison Archéologie et Ethnologie René-Ginouvès (MAE) ouvre ses portes en 1996-1997.

À son origine, la gare de « La Folie » était une baraque en bois, du type « Far West », rapidement inadaptée aux flux croissant des étudiants et causant l’enclavement du campus universitaire par rapport au reste de la ville. En dessous du paneau sur lequel le nom de la station de RER " La Folie" était inscrit, il était ajoué "complexe universitaire" qui, selon Le Figaro, " témoignait d'un bel humour ferroviaire ". Une rampe sortant de la gare a été construite en 1964, l’année de l’inauguration du campus. En 1972, l’arrivée du RER, une année après l'achèvement de la préfecture, a transformé la physionomie de la gare.

En 1962-63, jusqu'à cinq projets de restaurants universitaires sont planifiés. Le restaurant universitaire ouvre en 1967, situé à proximité de la bibliothèque universitaire. Durant ses premières années il est symbole de l’ouverture sur l’extérieur, car les jeunes des cités et bidonvilles viennent s’y restaurer. Un petit déjeuner est servi le matin pour un public clairsemé.

L'esprit de la création 
À sa création en 1965, Nanterre « a soulevé de grands espoirs » et « devait être le lieu d'expérimentation d'un enseignement renouvelé, l'esquisse de l'Université de demain », en profitant de l'apport de « célèbres professeurs » qui « ont volontairement quitté la Sorbonne pour participer à la Grande Aventure ». Henri Lefebvre, professeur de sociologie de 1965 à 1968, influence les étudiants qui initient le mouvement de , puis livre une analyse à chaud des événements.

Ces « grands espoirs » sont rapidement déçus. Pour être moderne, « il ne suffit pas d'utiliser du béton et du verre », dénoncera quatre ans après un étudiant, cité par L'Express, en pointant aussi la vanité du « club des professeurs » : vaste salle vitrée, calme, pastel, fauteuils profonds et tables basses. En 1964, Nanterre accueille  et en 1968 elle a dû en absorber .

Des aménités estudiantines permises par l'espace disponible 

Le  est ouverte la résidence universitaire de Nanterre. C'est la deuxième de la région en nombre de lits. L’Association des résidents (ARCUN), fondée et présidée par Dominique Tabah, compte  pour  dès 1967. L'écrivain Robert Merle, professeur d'anglais au campus, en fait l'épicentre de son roman "Derrière la vitre".

Avec  de  et  de cinq étages, cuisine collective au bout du couloir de 20 ou , , WC et un seul téléphone au milieu, la "Cité U" donne sur le bidonville du Pont de Rouen et sur l’école du Petit Nanterre qui accueille les enfants des bidonvilles. Le foyer F, la salle Mimosa dans la chaufferie, et celle du centre culturel au milieu des pelouses, accueillent les fêtes étudiantes réputées des , quand est fondée en 1984 une nouvelle "Association des résidentes de Nanterre".

Le centre sportif est inauguré le .

Une grande bibliothèque universitaire est créée pour la nouvelle université. Haute de , elle est achevée en 1969. Il s'agit du dernier édifice de l’architecte Edouard Albert, mort avant la fin du chantier.

Les contestations étudiantes des années 1960 

L'université est l'épicentre de contestations étudiantes parisiennes puis nationales, menant jusqu'au mouvement social de . Depuis les années 2000, l'université a été le théâtre de protestations étudiantes. Pendant l'année universitaire 2021-2022 un bâtiment a été occupé pendant plus de 100 jours par les "Sans-Facs de Nanterre", un groupe d'étudiants qui réclamaient une inscription en Licence et Master.

Développement après les évènements de

Agrandissement, création des UFR et des antennes 
L'université Paris-X est créée en 1970, réunissant la faculté des lettres, des sciences économiques et du droit, avec comme premier président l'historien René Rémond, qui avait succédé l'année précédente au philosophe Paul Ricœur. Elle rassemble les UER issues des deux facultés et le rattachement de l'IUT de Ville-d'Avray à l'université.

En 1985 et 1989, les antennes décentralisées sont fondées. En 1984, la promulgation de la loi Savary, qui crée les UFR actuelles (renouveau et élargissement de la carte des diplômes) favorise en 1985 l'ouverture d'une antenne à Saint-Quentin-en-Yvelines, puis, en 1989, l'ouverture d'une autre antenne à Cergy-Pontoise. En 1991, l'Université de Versailles-Saint-Quentin et l'Université de Cergy-Pontoise deviennent des universités de plein exercice.

Persistance de mouvements étudiants 
Dans les années 1980, des affrontements opposent régulièrement militants anarcho-communistes et d'extrême droite. Au cours de l'un de ces affrontements, un militant d'extrême droite se tue en traversant une voie ferrée. Ces affrontements recommencent à partir de 2019 avec l'arrivée de la Cocarde étudiante sur le campus, dont une rixe en octobre 2019 qui blesse plusieurs agents de sécurité de l'université et mène à l'intervention de la Police. En , l'université est occupée dans le cadre de la grève nationale contre le projet Devaquet. De même qu'au , suite à l'évacuation violente, par une cinquantaine de CRS, d'une assemblée générale étudiante le . Elle-même faisant écho à la mobilisation nationale contre la loi ORE. Le mardi , la loi LPR est adoptée à l'Assemblée Nationale et met ainsi fin à la potentialité d'une contestation sur les campus universitaire.

Expansion et modernisation dans les années 1990-2000

Agrandissement du campus et innovations 
Les années 1990 voient le début de grands travaux sur les sites de l'université qui permettent son agrandissement et ainsi soutenir son développement. En 1992, un nouveau bâtiment (DD) est ouvert, abritant l'enseignement des sciences sociales. Trois ans plus tard, le bâtiment L est ouvert, dédié à l'UFR LLPhi (littératures, langage, philosophie). Il dispose d'un grand théâtre à disposition des étudiants.

Avant de soutenir les activités de recherche dans les domaines de l'archéologie et de l'ethnologie, est ouverte en 1996 la Maison Archéologie et Ethnologie René-Ginouvès. Cette maison de recherches fédère le CNRS, des chercheurs de  Panthéon-Sorbonne, et de Paris Nanterre.

En 1997, une Maison de la recherche « Max Weber » sort de terre, pour abriter des cours de sociologie. Elle sera détruite en 2010 pour être reconstruite à neuf.

Le tournant du millénaire est également l'occasion d'agrandir le campus. En 2003/2003, les bâtiments B et F sont rénovés, et une galerie de cheminement est créée pour les relier. Un carré central pour accueillir des installations sportives est créé, et des espaces verts sont rénovés.

Les chantiers de l'université sont subordonnées à un projet pédagogique d'université. En 1992, constatant la montée en puissance de l'informatique, des salles d'informatique sont créées. L'UFR SSA (sciences sociales et administration) est agrandie. En 1999, des nouvelles filières (IUP) sont créées. En 2000, la création de l'UFR SITEC (systèmes industriels et techniques de communication) sur le site de l'IUT de Ville d'Avray et de Saint-Cloud est actée.

Révoltes et manifestations 
La grève nationale pour l'augmentation du budget des universités paralyse l'université entre  et . En 1997, le centre informatique de l'université est occupé pendant plusieurs semaines par des étudiants non-inscrits ; cette occupation entraîne la fermeture totale de l'université pendant deux jours. Le président est contraint à la démission, et est remplacé par André Legrand.

En 1998, un groupe de chômeurs occupe durant plusieurs semaines l'un des amphithéâtres du bâtiment B. La même année, des étudiants sans-papiers font une grève de la faim durant trois semaines pour obtenir leur inscription.

L'Université Paris Nanterre depuis 2010

Changements administratifs 
En 2008, le nom de l'université est modifié en « Université Paris Ouest Nanterre La Défense ». En 2016, il devient « Université Paris Nanterre ».

L'objectif de réaménagement de l'université et de ses environs est financé grâce au projet de l'Établissement public d'aménagement Seine-Arche visant à désenclaver l'espace derrière la Défense en détruisant des tronçons de routes ainsi que des voies ferrées et en construisant de nouveaux bureaux. Il bénéficie aussi du projet U3M (universités du ) (durée des travaux d'environ quinze ans).

Le conseil général des Hauts-de-Seine, présidé par Patrick Devedjian (UMP), avait supprimé en  une subvention annuelle de  versée depuis quatre ans. La subvention a été rétablie en  dans le cadre d'une convention d’objectif en vue de la création d’un institut du numérique.
Depuis, cette subvention de  a été supprimée par le président du conseil général des Hauts-de-Seine, alors que dans le même temps le pôle universitaire Léonard-de-Vinci, dont la création a été très controversée a reçu une dotation du conseil général une subvention de  d'euros. Ainsi l'arrêt de cette subvention a engendré la disparition de l'institut du numérique de l'université de Nanterre.

L'université Paris Ouest, dans le cadre du projet de Grand Paris, a initié un partenariat avec le pôle Léonard-de-Vinci.

L'université reste traversée par des mouvements de contestation. En 2016, dans le contexte du vote de la Loi El Khomri, l'espace Reverdy (bâtiment L) débute le , pour s'achever pendant l'été. Deux ans plus tard, à la suite de l'annonce de l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne, l'université est bloquée du  jusqu'aux vacances de Noël.

Le , la ComUE Université Paris-Lumières et l'Université Paris Nanterre annoncent la création de l'École universitaire de recherche ArTeC (Arts, technologie et création), faisant suite à l'obtention d'un financement de  par le programme d’investissements d'avenir (PIA) du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour la fondation d’une « École universitaire de recherche ».

Agrandissements du campus et innovations 
Les travaux s'enchaînent après 2005. Cette année-là, un bâtiment dédié aux services logistiques, abritant également un laboratoire de psychophysiologie, est créé. L'année suivante, c'est un bâtiment destiné à abriter l'UFR des sciences et techniques des activités physiques et sportives qui est inauguré. En 2006, l'amphithéâtre Henri-Lefebvre (amphi B2) est rénové et un matériel de projection de cinéma est installé, en faisant ainsi la plus grande salle de cinéma numérique d'Île-de-France. Un nouveau bâtiment de langues est créé en 2008-2009, et une nouvelle cafétéria est installée.

En 2010, un bâtiment des langues (V), abritant les formations de l'UFR de langues et civilisations étrangères, est ouvert. L'année suivante, c'est au tour de la Maison des Étudiants (bâtiment R), qui favorise la vie estudiantine et associative en accueillant des associations étudiantes et des bureaux de services destinés aux étudiants.

En 2016, la nouvelle Maison des Sciences humaines et sociales (Max Weber) est inaugurée. Elle comporte , plusieurs salles de réunions et  à destinations principale des enseignants-chercheurs.

En 2021, la bibliothèque universitaire inaugure un espace de travail axé sur le numérique : le Pixel. Ce chantier aura couté  d'euros.

Historique des doyens et présidents

Composantes 

Avec  préparés et environ  par an, l'université regroupe  de formation et de recherche et plusieurs instituts. La réforme LMD pour une harmonisation des diplômes au niveau européen est appliquée pour une grande partie des formations proposées.

Unités de formation et de recherche 
L'Université Paris Nanterre s'organise autour de huit unités de formation et de recherche (UFR). (Données chiffrées et organigramme en date de )

 Langues et cultures étrangères (LCE)
 Littérature, langages, philosophie et arts du spectacle (PHILLIA) : LUnité de formation et de recherche de littérature, langages et philosophie est une composante de l'université située sur le campus de Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Fondée en 1964 comme faculté des lettres et sciences humaines de l’université de Paris à Nanterre, l'UFR Littérature, Langages et Philosophie naît en 1984 à la suite de la loi Savary. Elle a pour doyen, de son ouverture à son intégration dans la nouvelle Université de Paris X, Pierre Grappin, Jean Beaujeu, Paul Ricœur et René Rémond qui dirigera également de 1971 à 1979 l'université. L'UFR est hébergée dans le bâtiment Paul Ricœur et à la Maison René-Ginouvès (MAE) sur le campus de Paris Nanterre à Nanterre. Elle y dispose notamment du théâtre Bernard-Marie Koltès.
 Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique (SEGMI)
 Droit et science politique (DSP)
 Sciences psychologiques et sciences de l'éducation (SPSE)
 Sciences sociales et administratives (SSA)
 Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)
 Systèmes industriels et techniques de communication (SITEC) : SITEC est l'une des  françaises accréditées au  à délivrer un diplôme d'ingénieur

Instituts et écoles 
 École universitaire de recherche ArTeC (EUR ArTeC)
 Institut universitaire de technologie (IUT) Ville d'Avray - Saint-Cloud
 Institut de préparation à l'administration générale (IPAG)
 Institut d'études judiciaires - Henri Motulsky (faculté de droit et science politique)
 Institut Confucius (en partenariat avec l'Université de Xiamen)
Le Nouveau collège d'études politiques (NCEP), structure dépendant de l'université Paris-Lumières mais hébergée depuis 2018 sur le campus de Nanterre (en partenariat avec l'université Paris 8).

Campus 
Les trois campus de l'Université Paris Nanterre sont situés dans le département des Hauts-de-Seine, à proximité du site de la Défense.

Campus de Nanterre 

Situé à proximité du quartier d'affaires de la Défense et du centre-ville de Nanterre, le campus de Nanterre, principal campus de l'université, s'étend sur près de trente hectares et regroupe autour de son « carré vert » central :
 l'essentiel des locaux d'enseignement et de recherche de l'université ;
 la bibliothèque universitaire (BU) et La contemporaine ;
 la Maison des Sciences de l’homme Mondes (MSHM) ;
 la Maison de l'étudiant ;
 le restaurant universitaire (RU) ;
 une résidence universitaire du CROUS de l'académie de Versailles d'une capacité d'accueil de  ;
 une piscine olympique ;
 un centre sportif universitaire comprenant une salle omnisports, des salles spécialisées et de nombreux terrains extérieurs ;
 une salle de cinéma (bâtiment B amphi B2) d'une capacité d'environ  ;
 le théâtre Bernard-Marie-Koltès ;
 un espace d'exposition, l’espace Reverdy.

Campus de Ville-d'Avray 
Il accueille dans les locaux de l'ancienne école technique aéronautique le secteur technologies industrielles de l'université. Le site regroupe ainsi un bâtiment d'enseignement et de recherche et les ateliers dans lesquels les étudiants des formations professionnalisées reçoivent des enseignements pratiques. On y trouve également un restaurant universitaire et une cafétéria.

Campus de Saint-Cloud 
Le Pôle métiers du livre de l'Université Paris Nanterre est dédié aux formations préparant aux métiers du livre et de la communication audiovisuelle. Ouvert à la , ce bâtiment regroupe les locaux d'enseignement et de recherche et inclut une cafétéria.

Enseignement et recherche

Centres de recherche actuels 
Au cours du contrat quinquennal 2014-2018, l'Université Paris Nanterre compte  de recherche, dont  mixtes de recherche (UMR). Ces unités de recherche regroupent plus de , dont plus de  de l'Université Paris Nanterre, mais aussi plus de  d'autres universités, plus d'une centaine de chercheurs du CNRS et plusieurs dizaines de chercheurs provenant d'autres établissements.

 EA1586 - Centre des sciences de la littérature française (CSLF)
 EA1587 - Centre d'histoire sociale et culturelle de l'Occident () (CHiSCO)
 EA1589 - Centre de recherche éducation et formation (CREF)
 EA2320 - Centre d'études juridiques européennes et comparées (CEJEC)
 EA2931 - Centre de recherche sur le sport et le mouvement (CeRSM)
 EA3456 - Laboratoire éthologie cognition développement (LECD)
 EA3457 - Centre de droit civil des affaires et du contentieux économique (CEDCACE)
 EA369 - Études romanes
 EA370 - Centre de recherches anglophones (CREA)
 EA381 - Centre de recherche en droit public (CRDP)
 EA382 - Centre de droit international de Nanterre (CEDIN)
 EA3931 - Littérature et poétique comparées
 EA3932 - Sociologie et philosophie politiques (SOPHIAPOL)
 EA3982 - Centre de droit pénal et de criminologie (CDPC)
 EA4004 - Cognition humaine et artificielle (CHART) (sous la tutelle déposante de l'université Paris-VIII, également sous la tutelle de l'EPHE et de l'université de Lorraine)
 EA4223 - Centre d'études et de recherches sur l'espace germanophone (CEREG) (sous la tutelle déposante de l'université Sorbonne-Nouvelle)
 EA4386 - Laboratoire parisien de psychologie sociale (LAPPS)
 EA4414 - Histoire des arts et des représentations (HAR)
 EA4415 - Thermique interfaces environnement (TIE)
 EA4416 - Laboratoire d'énergétique mécanique et électromagnétisme (LEME)
 EA4417 - Centre d'histoire et anthropologie du droit (CHAD)
 EA373 - Institut de Recherches Philosophiques (IREPH-DIPSA)
 EA4418 - Centre de recherches pluridisciplinaires multilingues (CRPM)
 EA4419 - Institut de recherche juridique sur l'entreprise et les relations professionnelles (IRERP)
 EA4429 - Centre d'études et de recherches sur les organisations et la stratégie (CEROS)
 EA4430 - Clinique psychanalyse développement (CLIPSYD)
 EA7339 - Dispositifs d'information et de communication à l'ère numérique - Paris, Île-de-France (DICEN IDF) (sous la tutelle déposante du CNAM, également sous la tutelle de l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée)
 UMR7041 - Archéologies et sciences de l'Antiquité (ArScAn) (sous la tutelle déposante de l'université Panthéon-Sorbonne, également sous la tutelle du CNRS)
 UMR7055 - Préhistoire et technologie (également sous la tutelle du CNRS)
 UMR7074 - Centre de théorie et analyse du droit (CTAD) (également sous la tutelle du CNRS, de l'ENS-PSL)
 UMR7114 - Laboratoire modèles, dynamiques, corpus (MoDyCo) (également sous la tutelle du CNRS)
 UMR7186 - Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative (LESC) (également sous la tutelle du CNRS)
 UMR7217 - Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA) (sous la tutelle déposante de l'université Paris-VIII, également sous la tutelle du CNRS)
 UMR7218 - Laboratoire architecture, ville, urbanisme, environnement (LAVUE) (également sous la tutelle de l'université Paris-VIII, de l'ENSA Paris-Val de Seine et du CNRS)
 UMR7220 - Institut des Sciences sociales du Politique (ISP) (également sous la tutelle de l'École normale supérieure de Cachan et du CNRS)
 UMR7235 - Economix (également sous la tutelle du CNRS)
 UMR7533 - Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des espaces (LADYSS) (également sous la tutelle de l'université Panthéon-Sorbonne, de l'université Paris-Diderot, de l'université Paris-VIII et du CNRS)
 UMR8168 - Mondes américains, sociétés, circulations, pouvoirs ( (MASCIPO) (sous la tutelle déposante de l'École des hautes études en sciences sociales, également sous la tutelle de l'université Panthéon-Sorbonne, du Collège de France et du CNRS)
 UMR8533 - Institutions et dynamiques historiques de l'économie et de la société (IDHES) (sous la tutelle déposante de l'université Panthéon-Sorbonne, également sous la tutelle de l'université Paris-VIII, l'École normale supérieure Paris-Saclay, l'université d'Évry-Val-d'Essonne et du CNRS)
 UMR8238 - Laboratoire d'études de genre et de sexualité (LEGS) (également sous la tutelle de l'Université Paris-VIII et du CNRS)
 UMR9023 - Modélisation aléatoire de Paris Nanterre (MODAL'X)

Et une unité de service et de recherche :
 UAR3225 - Maison des Sciences de l’homme Mondes (MSH Mondes) (également sous la tutelle de l'université Panthéon-Sorbonne et du CNRS)

Et aussi une fédération de recherche :
 FR2393 - Institut de linguistique française (également sous la tutelle du CNRS)

Scientométrie 
L'Université Paris Nanterre n’est pas ou mal classée dans les principaux classements mondiaux des universités. Cette situation est liée pour l’essentiel à la méthodologie de ces classements internationaux. Les spécificités de l'université Paris Ouest la pénalisent en effet fortement ; il s’agit d’une université française, essentiellement centrée sur les sciences humaines et sociales, alors que ces classements favorisent très fortement les établissements généralistes ou spécialisés en sciences exactes dont les recherches sont publiées en anglais.

Elle est ainsi entre la  et la  du QS 2013. Dans ce dernier, elle est le  français dans le domaine des arts et humanités, derrière l’université Panthéon-Sorbonne, Paris Sorbonne et l'École normale supérieure de Paris. Le Times Higher Education World University Rankings considère Paris Nanterre comme "une des universités les plus prestigieuses du pays" et souligne la qualité de ses programmes de masters, ses partenariats avec les Grande écoles, et sa liste d'anciens élèves.

Le classement de Shanghai par discipline place Nanterre entre la  et la  place mondiale en anthropologie et  en archéologie.

Le master de psychologie de Paris-Nanterre est le premier de France en termes d'insertion professionnelle selon le  du Parisien.

L'Université Paris Nanterre fait partie des universités les plus demandées en France sur Parcoursup.

Le classement Eduniversal 2021 des meilleurs masters classe neuf masters dispensés par l'Université Paris Nanterre parmi les meilleures formations de France dans leur domaine respectif, notamment en droit, banque et finance.

Évolution démographique et budgets 
Évolution démographique de la population universitaire

Le  s'élève à  d'euros (2013). Par rapport à 2012, la hausse des crédits n'est que de 0,83 % (), soit moins que l'inflation (cf. coup de sang de Pierre Dubois).

Personnalités liées à l'université

Enseignants

Droit 
 Pierre Brunet et théoricien du droit, directeur du centre de théorie du droit, professeur de droit 
 Guy Carcassonne, professeur émérite en droit public et droit constitutionnel, 1988-2013 
 Olivier Duhamel, juriste et politologue, 1984-1988 
 Charlotte Girard, juriste et femme politique, maîtresse de conférences 
 Jack Lang, professeur de droit, 1986-1988 et 1993-1999 
 André Legrand, professeur de droit public, président honoraire de l'université 
 Danièle Lochak, ancienne présidente du GISTI de 1985 à 2000, professeur de droit 
 Éric Millard, professeur de théorie du droit, codirecteur de l'École doctorale « Droit et science politique » 
 Alain Pellet, professeur de droit international, président de la société française pour le droit international 
 Michel Troper, théoricien du droit, professeur émérite de droit public 
 Hervé Le Nabasque, juriste et maître de conférence
 Antoine Lyon-Cean, professeur émérite de droit privé, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et avocat aux conseils
 Laurent Aynes, avocat, arbitre et professeur de droit privé

Économie 
 Maurice Allais, professeur d'économie, prix Nobel d'économie 1988
 Michel Aglietta, professeur de sciences économiques, l'un des fondateurs de l'école de la régulation, membre du Cercle des économistes
 Olivier Favereau, professeur de sciences économiques, l'un des fondateurs de l'école de convention
 Dominique Strauss-Kahn, professeur de sciences économiques, codirecteur du DESS « Banque Finance et Assurance » de 1981 à 1995 ; il est aujourd'hui président d'Honneur du conseil de perfectionnement du Master 2 BFA
 Denis Kessler, professeur de sciences économiques. Il est aujourd'hui président-directeur général du groupe SCOR

Finance et gestion 
 Philippe Dessertine, professeur de finance et de gestion, directeur du CEROS et de l'IHFI (Institut de haute finance)

Histoire 
 Sylvie Aprile, professeur d'histoire contemporaine
 Colette Beaune, professeure d'histoire médiévale
 Annette Becker, professeure d'histoire contemporaine
 Jean-Jacques Becker, professeur d'histoire contemporaine
 Raphaëlle Branche, professeure d'histoire contemporaine
 Nikita Harwich, professeur de civilisation latino-américaine
 Maurice Meuleau, professeur en Histoire ancienne
 René Rémond, professeur d'histoire du , doyen et premier président de la nouvelle université Paris-X-Nanterre de 1970 à 1976, membre de l'Académie française
 Pierre Riché, professeur d'histoire médiévale de 1967 à 1989
 Robert Mandrou, professeur d'histoire moderne de 1968 à 1980

Lettres 
 Gabrielle Althen, professeure de littérature comparée
 Thomas Clerc, maître de conférences en littérature française
 Camille Dumoulié, professeur de littérature comparée
 William Marx, professeur de littératures comparées, professeur au College de France.
 Jean-Michel Maulpoix, professeur de littérature française
 Jean-Marc Moura, professeur de littérature comparée et de littératures francophones, membre de l'Institut universitaire de France
 Dominique Viart, professeur de littérature française, membre de l'Institut universitaire de France

Mathématiques 
 Jacques Roubaud, professeur de mathématiques (1970-1991), poète et écrivain, membre de l'Oulipo

Philosophie 
 Étienne Balibar, professeur de philosophie
 Emmanuel Faye, maître de conférences en philosophie, 1995-2009
 François Laruelle, professeur de philosophie
 Emmanuel Levinas, professeur de philosophie
 Jean-François Lyotard, professeur de philosophie
 Jean-Luc Marion, professeur de philosophie
 Paul Ricœur, professeur de philosophie, 1966-1970
 Baldine Saint Girons, professeur de philosophie, membre du Conseil national des universités
 Jean-François Balaudé, maître de conférence, président de l'Université Paris Nanterre (2012-2020)

Sciences sociales 
 Jean Baudrillard, professeur de sociologie
 Alain Caillé, professeur de sociologie, fondateur de la revue du MAUSS
 Fernando Henrique Cardoso, professeur invité (1967-1969), président de la république fédérative du Brésil de 1995 à 2003
 Eric de Dampierre, professeur d'ethnologie, éditeur.
 Marc Décimo, professeur d'histoire de l'art.
 Fabrice Flahutez, historien d'art, cinéaste, éditeur, (2006-2019).
 Henri Lefebvre, professeur de sociologie
 Marshall Sahlins, professeur invité d'ethnologie (1967-1969).
 Martine Segalen, socio-anthropologie du monde contemporain, dirige aujourd'hui la revue Ethnologie française
 François Vatin, professeur de sociologie
 Alain Garrigou, professeur de science politique

STAPS 
 Claude Piard, maître de conférence H.C., docteur d'état, directeur de l'UFR STAPS. Dirigeant sportif.

Anglais 
 Robert Merle, professeur d'anglais, auteur du roman Derrière la vitre sur les événements de  à Nanterre.

Allemand 
 Pierre Grappin, professeur d'allemand, doyen de l'université de 1964 à 1968.

Anciens étudiants

Arts 
 Céline Charlès, dessinatrice de bande dessinée, master en relations internationales
 Blanche Gardin, dite Blanche, humoriste, comédienne, ancienne membre du Jamel Comedy Club, DEA de sociologie
 Marie Losier, réalisatrice, scénariste, directrice de la photographie, DEA, diplôme d’études approfondies en littérature et poésie américaine
 Cristiana Reali, actrice italo-brésilienne d'expression française, étudiante en droit
 Axel Sanson, peintre, DEA de droit social et DEA d'histoire de l'art contemporain
 Céline Sciamma, réalisatrice, scénariste, étudiante en littérature française
 François-Xavier Demaison, acteur et humoriste, licence et maîtrise de droit

Droit 
 Francis Caballero, avocat, militant anti-tabac, militant pro-cannabis, doctorat en droit 
 Javier Indalecio Barraza, avocat argentin, professeur en droit de l’université de Buenos Aires, master en droit public 
 Tafsir Malick Ndiaye, juge du Tribunal international du droit de la mer, DEA de droit international public 
 Arash Derambarsh, avocat, éditeur et militant politique français 
 Camille Kouchner, avocate, maître de conférences, doctorat en droit 
 Raquel Garrido, avocate, chroniqueuse, femme politique franco-chilienne, porte-parole de La France Insoumise 
 Richard Malka, avocat, scénariste et romancier, DEA de droit des affaires 
 Bruno Dondero, avocat, maître de conférence, doctorat en droit 
 Caroline Mécary, avocat, maîtrise de droit
 Emmanuel Pellerin, avocat, député de la neuvième circonscription des Hauts-de-Seine, DESS juriste européen 
 Kourra Félicité Owona Mfegue, avocate, maitre de conférences camerounaise.

Économie 
 Olivier Blanchard, économiste, professeur d'économie au Massachusetts Institute of Technology, chef économiste du Fonds monétaire international
 Francis Kramarz, économiste, directeur du Centre de recherche en économie et statistique, doctorat d'économie (1994)
 François Rachline, économiste, professeur d'économie (Institut d'études politiques de Paris, HEC...), consultant, ancien directeur de l'Institut Montaigne, chroniqueur radio, doctorat de sciences économiques
 Jacques Sapir, économiste, doctorat en économie (1986)
 Claire Waysand, économiste, directrice du cabinet du Ministère des finances et des comptes publics, Michel Sapin, doctorat en économie (1996)
 Daniel Cohen, économiste, vice-président de l'École d'Économie de Paris, professeur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, membre du Conseil d’analyse économique (CAE) auprès du Premier ministre entre 1997 et 2012, doctorat de sciences économiques (1979)
 Pierre-Cyrille Hautcoeur, économiste, directeur d'études à l'EHESS et professeur à l'École d'économie de Paris, président de l'EHESS (2012-2017), prix du meilleur jeune économiste de France (2003), maîtrise d'histoire

Écrivains 
 Robert Amadou, écrivain, doctorat en philosophie
 Marc Décimo, écrivain, linguiste, historien d'art, doctorat de linguistique (1987)
 Mustapha Saha, sociologue, écrivain, artiste peintre
 François de Negroni, écrivain sociologue
 Katherine Pancol, écrivain
 Yasmina Reza, dramaturge, romancière, scénariste, réalisatrice
 Emmanuèle de Lesseps, écrivaine, traductrice et féministe

Médias 
 Joseph Macé-Scaron, journaliste et essayiste, licence d'histoire et de philosophie
 Éric Naulleau, éditeur, essayiste, critique littéraire et animateur de télévision, DEA de lettres
 Didier Porte, journaliste, chroniqueur, humoriste, maîtrise de sciences économiques
 Eric Fottorino, journaliste, directeur du Monde (2007) et écrivain, étude de droit
 Laura Tenoudji, journaliste, chroniqueuse
 Jean Messiha, polémiste, DEA en économie
 Bernard de La Villardière, journaliste, animateur de télévision et de radio français, titulaire d'une maîtrise de sciences politiques
 Yves Calvi, animateur de télévision et de radio, double-licence en info-communication et lettres modernes
Éric Revel, journaliste, DESS d'économie du développement et maîtrise d'économie internationale

Musique 
 Jeanne Mas, chanteuse, licence de langues étrangères appliquées
 David Guetta, DJ, licence de droit
 PNL (Nabil Andrieu), rappeur, IUT de Ville d'Avray

Personnalités du monde des affaires 
 Vincent Bolloré, président du groupe Bolloré et  mondiale, DESS de droit des affaires (1977)
 Anthony Bourbon, Directeur général de Feed, master en sciences de l’Immobilier
 Claire Waysand, Directrice générale adjointe du groupe ENGIE, doctorat en économie (1996)
 Daniel Julien, PDG de Téléperformance, licence en sciences économiques

Politiques 
 Jean-Louis Borloo, ministre (2002-2010), maîtrise de droit
 Daniel Cohn-Bendit, principal meneur de , étudiant en sociologie, non diplômé, député européen écologiste (1994-2014) ; Daniel Cohn-Bendit intègre le conseil d'administration de l'université en 2012 en qualité de « personnalité extérieure »
 Olivier Besancenot, candidat de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) aux élections présidentielles de 2002 et 2007, licence d'histoire en 1996
 Jean Glavany, chef de cabinet de François Mitterrand lors de son premier septennat. Secrétaire d'État à l'Enseignement technique (1992-1993), ministre de l'Agriculture et de la Pêche (1998-2002) et député pendant vingt  dans les Hautes-Pyrénées. Licences d'économie et de sociologie en 1972, doctorat en économie urbaine en 1977
 Manuel Pinho, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Portugal (2005-2009), doctorat en économie (1982)
 Cina Lawson, ministre togolaise de l'Économie numérique et de la Transformation digitale, maîtrise d'histoire
 Tarek Mitri, ministre libanais des affaires étrangères et de la culture, doctorat en sciences politiques
 María Ángela Holguín, ministre des Affaires étrangères de Colombie depuis 2010
 Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, du Travail, de l'Immigration, des Collectivités territoriales, maîtrise de droit public (1984)
 Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (depuis 2019), directrice générale du Fonds monétaire international (2011-2019), ministre (2005-2011), maîtrise de droit, DESS de droit social
 Bruno Le Roux, député (de 1997 à 2017), ministre de l'Intérieur (2016-2017), DEA stratégie et management
 Emmanuel Macron, président de la République, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique (2014-2016), secrétaire général-adjoint de l'Élysée (2012-2014), ancien banquier d'affaires chez Rothschild, DEA de philosophie
 Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication (2009-2012), licence d'histoire-géographie
Katalin Novák, présidente de la république de Hongrie, formation juridique en droit européen
 Gilbert Ondongo, ministre de l'Économie de la république du Congo, DESS en économie
 Nicolas Sarkozy, président de la République (2007 à 2012)
 Dominique Strauss-Kahn, directeur général du Fonds monétaire international (2007-2011), ministre de l'Économie (1997-1999), ministre de l'Industrie (1991-1993), député PS (élu en 1986, 1988, 1997, 2002, 2007), maire de Sarcelles (1995-1997), licence de droit (1972) et doctorat de sciences économiques (1975)
 Dominique de Villepin, Premier ministre (2005-2007), ministre des Affaires étrangères (2002-2004), études de lettres
 Abdelaziz Djerad, Premier ministre algérien, doctorat en sciences politiques
 Muriel Pénicaud, ministre du travail (2017-2020), licence d'histoire et maîtrise en sciences de l'éducation
 Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'Éducation prioritaire (2020-2022), master 2 droit privé
 Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement, secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable (2020-2022), licence d'histoire
 Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles, maîtrise de droit public
 Mama Kanny Diallo, ministre guinéenne du plan et du développement économique, maîtrise de sciences économiques (1981)
 Cheng Li-chun, ministre chinoise de la Culture (République de Chine), maîtrise en sciences politiques, économie et philosophie des sciences sociales (1995)
 Delcy Rodriguez, Ministre vénézuélienne des Relations extérieures (2014-2017), Vice-présidente de la république bolivarienne du Venezuela, ministre vénézuélienne de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur, formation juridique en droit social 
 Laurence Boone, secrétaire d'Etat chargée de l'Europe, DEA de modélisation et d'analyse quantitative

Religions 
 Pascal Gollnisch, supérieur de l'Œuvre d'Orient, maîtrise de droit

Sciences sociales 
 Valentine Marcadé, 1969, spécialiste des avant-gardes en Russie et en Ukraine
 Étienne François, historien franco-allemand, doctorat d'histoire (1974)
 Néstor García Canclini, sociologue, philosophe et anthropologue argentin
 Leonardo López Luján, archéologue mexicain, doctorat de lettres (1998)
 Fred Poché, philosophe, doctorat de philosophie
 Louise Dechêne, historienne québécoise, auteure dHabitants et marchands de Montréal au 
 Nada Sehnaoui, artiste plasticienne libannaise.
 Camille Schmoll, géographe

Sport 
 Guillaume Martin, coureur cycliste
 Didier Delignières, professeur des universités, président de la conférence des directeurs et doyens d'UFR STAPS

Syndicalistes 
 Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA Éducation (2012-2018), secrétaire général de l'UNSA (2019), licence d'histoire

Filmographie 
 La Chinoise, 1967 ;
 Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle), 1996 ;
 L'Auberge espagnole, 2002, en tant qu'université de départ de Xavier ;
 Le Mur, Yann Corbon, 2006 ;
 Intouchables, Éric Toledano et Olivier Nakache, 2011, dans une brève scène sur le quai de gare de l'université ;
 Le Brio, Yvan Attal, 2017.

Sources

Notes et références

Bibliographie 
 
 
 
 , statuts modifiés adoptés par le conseil d'administration de l'université en date du .

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Mouvement du 22 Mars

Liens externes